Кириллова Татьяна Васильевна (1923—2006) — выдающийся языковед-диалектолог, специалист по говорам Тверского края, краевед, доктор филологических наук (1981), профессор (1983), почетный профессор (1996).

Биография 
Родилась в д. Дубково Тверского уезда (ныне Калининский район). Училась на факультете русского языка и литературы Калининского пединститута им. М. И. Калинина (окончила в 1944 году). В 1947 году окончила аспирантуру по специальности «Славяно-русское языкознание». В 1956 году в МОПИ им. Н. К. Крупской защитила диссертацию, став кандидатом филологических наук. В 1981 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук в МГУ им. М.В. Ломоносова. Ученое звание профессора кафедры русского языка присвоено в 1983 году, а в 1997 — звание Почетного профессора университета.Стаж научно-педагогической работы в ТвГУ 50 лет. Т. В. Кириллова специализировалась на исследовании говоров Тверского края. Всего с ее участие было проведено более 40 экспедиций, обследовано более 100 населенных пунктов Тверской области.

Избранные работы 
Автор 120 научных работ, в том числе следующих книг:

 «Опыт словаря говоров Калининской области» (1972)
 «Очерки по фонетике говоров Калининской области» (1975) «Развитие народных говоров в советский период» (1983)
 «Хрестоматия говоров Тверской области» (1995) «Активные процессы в фонетике народных говоров» (1988)
 «Тверской языковой регион в историко-функциональном и лингвогеографическом аспектах» (1995, в соавтор.)
 «К изучению процессов освоения литературных норм в диалектах» (1985)
 «Динамика вокализма в говорах Тверского Верхневолжья» (1992)
 «Архаические варианты наречий в тверских говорах» (1993)
 «Тверские говоры: аспекты и история изучения» (1994)
 «К изучению русско-карельских языковых отношений в Тверском регионе» (1997)
 «Некоторые особенности в тверской диалектной лексике» (1997).

С 1984 научный редактор более 10 межвузовских научных сборников, в том числе сборников:

 «Среднерусские говоры и их история» (1987) «Среднерусские говоры и памятники письменности» (1989)
 «Тверские говоры: Материалы для школьного лингвистического краеведения» (1997).

Довольно обширный список ее работ приведен на сайте Тверского государственного университета.

Литература 

Проблемы региональной лингвистики [Текст] : памяти доктора филологических наук, профессора Татьяны Васильевны Кирилловой (к 90-летию со дня рождения) : материалы Международной научной конференции, Тверь, 26-27 апреля 2013 года / М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Тверской гос. ун-т" ; [редкол.: И. М. Ганжина (отв. ред.) и др.]. - Тверь : Тверской гос. ун-т, 2013. - 247 с.

Примечания 

Преподаватели Тверского государственного университета
Персоналии по алфавиту